En probabilidad, la distribución uniforme puede hacer referencia a:

 La distribución uniforme continua, distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas tales que para cada miembro de la familia, todos los intervalos de igual longitud en la distribución en su rango son igualmente probables.
 La distribución uniforme discreta, distribución  de probabilidad que asume un número finito de valores con la misma probabilidad.